Інтегрування є одною з двох основних операцій математичного аналізу. Тоді як диференціювання має прості правила, за якими можна знайти похідну складних функцій через диференціювання її складових функцій, для інтегралів це не так, і тому таблиці відомих первісних виявляються часто дуже корисними. На цій сторінці представлено список основних первісних.

C вживається як довільна стала інтегрування інтегрування, яку можна визначити якщо відомо значення інтеграла в якій-небудь точці.

Правила інтегрування функцій 

 
 
 
 

  , або, що те ж саме:

Інтеграли простих функцій

Раціональні функції 

 
  якщо

Логаритмічні функції

Показникові функції

Ірраціональні функції

Тригонометричні функції

Обернені тригонометричні функції

Гіперболічні функції

Обернені гіперболічні функції

Композитні функції

Функції абсолютних величин

Спеціальні функції

Визначені інтеграли без явних первісних 

Деякі функції, чиї первісні не можуть бути представлені явно, тим не менш їхні деякі визначені інтеграли можуть бути обчислені. Тут перелічені деякі популярні інтеграли

  (дивись також Гамма-функція)

  (Гаусовий інтеграл)

 

 , де 

 , де 

 , де 

 , де ; (дивись також Гамма-функція)

  (дивись також числа Бернуллі)

 

  де 

  де 

  де 

 

  (якщо n парне число і )

  (якщо  непарне число і )

  (для цілих  з  і , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

  (для дійсних  і невід'ємного цілого , дивись також Симетрія)

  (для цілих  з  і , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

  (для цілих  з  та , дивись також Біноміальний коефіцієнт)

 

  (де  Гамма-функція)

  (де  експонента , і )

  (де  модифікована Функція Бесселя першого роду)

 

 , ,  стосується функція густини ймовірності для T-розподілу Стьюдента

Для загального випадку, якщо первісної не існує, застосовується метод вичерпання:

Випадково знайдені тотожності 
 

Обчислені Йоганном Бернуллі.

Див. також 
 Методи інтегрування
 Таблиця похідних

Джерела

Посилання 
 

!
Надпопулярні статті
Математичні списки
Інтегралів